Personen met de achternaam Muls
 Camille Muls, Belgisch wielrenner
 Camille Muls, Belgisch atlete
 Jozef Muls, Belgisch schrijver, advocaat en kunsthistoricus
 Walter Muls, Belgisch advocaat en politicus

Andere
 Muls of mulch, beschermende laag aangebracht op de bodem in land- en tuinbouw

Nederlandse of Vlaamse achternaam